John William Campling M.H.M, né le  à Partick, Glasgow en Écosse et mort le , est un missionaire britannique et le vicaire apostolique de l'archidiocèse de Tororo en Ouganda.

Biographie 
John William Campling rejoint la communauté religieuse de la Société missionnaire de Saint-Joseph de Mill Hill et reçoit le sacrement de l'ordre le  mai 1903. Le 6 août 1923, le pape Pie XI le nomme premier préfet apostolique de Buéa au Cameroun britannique.

Le 13 mai 1925, Pie XI le nomme évêque titulaire de Comana Pontica et vicaire apostolique de l'archidiocèse de Tororo. L'archevêque de Westminster, le cardinal Francis Alphonsus Bourne, lui confère l'ordination épiscopale le 24 août de la même année ; les co-consécrateurs sont le supérieur général de la Société missionnaire de Saint Joseph de Mill Hill, Johannes Biermans, et le vicaire apostolique émérite de Nilo Superiore, Henry Hanlon.

Campling a démissionné de son poste de vicaire apostolique de l'archevêque de Westminster en février 1938.

Liens externes 

Naissance en septembre 1873
Naissance en Écosse
Décès en septembre 1961
Buéa
Évêque catholique du XXe siècle
Personnalité britannique
Évêque catholique au Cameroun